Aorere bezeichnet in Neuseeland:
 Aorere (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman
 Aorere River, Fluss